A Copa do Mundo FIFA de 2022 é um torneio internacional de futebol masculino que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro de 2022, no Catar. A competição é estruturada no típico estilo round-robin durante a fase inicial de grupos, com as duas primeiras equipes de cada grupo se classificando para a fase eliminatória.

As estatísticas do torneio incluem: gols, assistências, pontuações, recordes de vitórias e derrotas, prêmios de partidas, recordes do elenco, questões disciplinares, estatísticas acumuladas em várias copas do mundo, resultados gerais e estatísticas do estádio. Partidas decididas por pênaltis foram contadas como empates. Quaisquer recordes estabelecidos durante a Copa do Mundo da FIFA 2022 cobertos pelos títulos apropriados para o recorde específico.

Artilheiros 
Houve 172 gols marcados em 64 partidas, para uma média de  gols por partida.

Assistências 
Uma assistência é concedida para um passe que leva diretamente a um gol. Houve um total de 116 assistências (até o final das semifinais).

 3 assistências (5)

 Lionel Messi
 Ivan Perišić

 Antoine Griezmann
 Harry Kane

 Bruno Fernandes

 2 assistências (16)

 Vinícius Júnior
 Mislav Oršić
 Phil Foden
 Jordi Alba
 Ousmane Dembélé
 Theo Hernández

 Kylian Mbappé
 Marcus Thuram
 Denzel Dumfries
 Davy Klaassen
 Diogo Dalot
 João Félix

 Raphaël Guerreiro
 Dušan Tadić
 Andrija Živković
 Christian Pulisic

1 assistência (74)

 Ángel Di María
 Enzo Fernández
 Nahuel Molina
 Nicolás Otamendi
 Mathew Leckie
 Riley McGree
 Toby Alderweireld
 Lucas Paquetá
 Neymar
 Rodrygo
 Thiago Silva
 Vincent Aboubakar
 Jean-Charles Castelletto
 Jerome Ngom Mbekeli
 Nicolas Nkoulou
 Tajon Buchanan
 Yeltsin Tejeda
 Josip Juranović
 Dejan Lovren
 Joachim Andersen
 Ángelo Preciado
 Félix Torres
 Jude Bellingham
 Harry Maguire
 Kalvin Phillips

 Luke Shaw
 Raheem Sterling
 Callum Wilson
 César Azpilicueta
 Gavi
 Álvaro Morata
 Dani Olmo
 Adrien Rabiot
 Marcus Thuram
 Niclas Füllkrug
 Serge Gnabry
 Jamal Musiala
 David Raum
 Leroy Sané
 Jordan Ayew
 Iñaki Williams
 Ali Gholizadeh
 Mehdi Taremi
 Ko Itakura
 Junya Ito
 Kaoru Mitoma
 Maya Yoshida
 Kim Jin-su
 Lee Kang-in
 Son Heung-min

 Hattan Bahebri
 Firas Al-Buraikan
 Achraf Hakimi
 Abdelhamid Sabiri
 Hakim Ziyech
 Yahia Attiyat Allah
 César Montes
 Daley Blind
 Frenkie de Jong
 Steven Berghuis
 Teun Koopmeiners
 Robert Lewandowski
 Diogo Dalot
 Gonçalo Ramos
 Ismaeel Mohammad
 Ismail Jakobs
 Iliman Ndiaye
 Xherdan Shaqiri
 Djibril Sow
 Ruben Vargas
 Silvan Widmer
 Aïssa Laïdouni
 Sergiño Dest
 Luis Suárez

Premiação

Homem do jogo 

 Grupo A
 Catar–Equador:  Enner Valencia
 Senegal–Países Baixos:  Cody Gakpo
 Catar–Senegal:  Boulaye Dia
 Países Baixos–Equador:  Frenkie de Jong
 Equador–Senegal:  Kalidou Koulibaly
 Países Baixos–Catar:  Davy Klaassen

 Grupo B
 Inglaterra–Irã:  Bukayo Saka
 Estados Unidos–País de Gales:  Gareth Bale
 País de Gales–Irã:  Rouzbeh Cheshmi
 Inglaterra–Estados Unidos:  Christian Pulisic
 País de Gales–Inglaterra:  Marcus Rashford
 Irã–Estados Unidos:  Christian Pulisic

 Grupo C
 Argentina–Arábia Saudita:  Mohammed Al-Owais
 México–Polônia:  Guillermo Ochoa
 Polônia–Arábia Saudita:  Robert Lewandowski
 Argentina–México:  Lionel Messi
 Polônia–Argentina:  Alexis Mac Allister
 Arábia Saudita–México:  Luis Chávez

 Grupo D
 Dinamarca–Tunísia:  Aïssa Laïdouni
 França–Austrália:  Kylian Mbappé
 Tunísia–Austrália:  Mitchell Duke
 França–Dinamarca:  Kylian Mbappé
 Austrália–Dinamarca:  Mathew Leckie
 Tunísia–França:  Wahbi Khazri

 Grupo E
 Alemanha–Japão:  Shūichi Gonda
 Espanha–Costa Rica:  Gavi
 Japão–Costa Rica:  Keysher Fuller
 Espanha–Alemanha:  Álvaro Morata
 Japão–Espanha:  Ao Tanaka
 Costa Rica–Alemanha:  Kai Havertz

 Grupo F
 Marrocos–Croácia:  Luka Modrić
 Bélgica–Canadá:  Kevin De Bruyne
 Bélgica–Marrocos:  Hakim Ziyech
 Croácia–Canadá:  Andrej Kramarić
 Croácia–Bélgica:  Luka Modrić
 Canadá–Marrocos:  Achraf Hakimi

 Grupo G
 Suíça–Camarões:  Yann Sommer
 Brasil–Sérvia:  Richarlison
 Camarões–Sérvia:  Vincent Aboubakar
 Brasil–Suíça:  Casemiro
 Sérvia–Suíça:  Granit Xhaka
 Camarões–Brasil:  Devis Epassy

 Grupo H
 Uruguai–Coreia do Sul:  Federico Valverde
 Portugal–Gana:  Cristiano Ronaldo
 Coreia do Sul–Gana:  Mohammed Kudus
 Portugal–Uruguai:  Bruno Fernandes
 Gana–Uruguai:  Giorgian De Arrascaeta
 Coreia do Sul–Portugal:  Hwang Hee-chan

 Oitavas de final
 Países Baixos–Estados Unidos:  Denzel Dumfries
 Argentina–Austrália:  Lionel Messi
 França–Polônia:  Kylian Mbappé
 Inglaterra–Senegal:  Harry Kane
 Japão–Croácia:  Dominik Livaković
 Brasil–Coreia do Sul:  Neymar
 Marrocos–Espanha:  Yassine Bounou
 Portugal–Suíça:  Gonçalo Ramos

 Quartas de final
 Croácia–Brasil:  Dominik Livaković
 Países Baixos–Argentina:  Lionel Messi
 Marrocos–Portugal:  Yassine Bounou
 Inglaterra–França:  Olivier Giroud

 Semifinais
 Argentina–Croácia:  Lionel Messi
 França–Marrocos:  Antoine Griezmann

 Disputa pelo terceiro lugar
 Croácia–Marrocos:  Joško Gvardiol

 Final
 Argentina–França:  Lionel Messi
|}

Jogos sem levar gol

Ligações externas 

 
 FIFA.com 2022 website
 Qatar 2022 website

2022 no futebol
E